Bethel School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel School (Monticello, Florida), NRHP-ID: 01001084
 Bethel School (Lincolnville, Kansas), NRHP-ID: 87002114